Узынагаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Узынагаш — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Узынагаш — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Узынагаш — село в Отрарском районе Туркестанской области.